Sigaud ist der Familienname oder ein Namensteil folgender Personen:

 Geraldo de Proença Sigaud (1909–1999), brasilianischer Geistlicher und römisch-katholischer Erzbischof von Diamantina
 Joseph-Aignan Sigaud de Lafond (1730–1810), französischer Physiker und Mediziner